Појам Марија Комнин се може односити на:

 Марија Комнин (краљица Угарске) (1144-1190), супруга Стефана IV.
 Марија Комнин (порфирогенита) (1152-1182), ћерка Манојла I Комнина и Берте од Зулцбаха
 Марија Комнин (око 1150-1208/1217), краљица Јерусалима, супруга Амалрика I и мајка Изабеле Јерусалимске
 Марија Велика Комнина Палеологина (умрла 1439), трећа жена Јована VIII Палеолога